«The Politics of Dancing» — хит-песня британской группы Re-Flex, выпущенная в 1983 году. Это заглавная композиция с их дебютного альбома и второй сингл группы. Песня была написана клавишником/бэк-вокалистом и сооснователем группы Полом Фишманом.

Песня стала самым крупным хитом в их карьере, она добралась до 28-й позиции в британском хит-параде, 9-й в Канаде, 12-й в Австралии и Новой Зеландии; в Соединённых Штатах песня добралась до своей наивысшей позиции в 1984 году, поднявшись до 24-й позиции в Billboard Hot 100 и восьмой в танцевальном хит-параде.

Песня использовалась в качестве музыкальной темы в таких фильмах, как «Перворождённый» (1984), «Семнадцатилетний рубеж» (1998) и «Атомная блондинка» (2017).

Хит-парады

Примечания

Доп. ссылки 
 Song info & Music video

Дебютные синглы
Песни 1982 года
Синглы EMI Records
Песни о танце